A Primeira Divisão SLFA (anteriormente conhecida como Divisão de Ouro) é a divisão principal da Associação de Futebol de Santa Lúcia.

Principais Clubes

Lista dos campeões

Goleadores

Histórico

Por Torneio

Ver também 
Liga dos Campeões da CONCACAF
Copa Interclubes da UNCAF
Campeonato de Clubes da CFU
Superliga Norte-Americana
Campeonato Centroamericano
Liga da CONCACAF
Campeonato de Clubes do Caribe
Caribbean Club Shield
Recopa da CONCACAF
Copa Gigantes da CONCACAF
Copa das Ligas

Links externos
 Lista de Campeones

Futebol de Santa Lúcia
Santa Lúcia